Victimae paschali laudes es una secuencia prescrita en el rito romano para la Misa del domingo de Pascua y toda su octava.

Su creación se atribuye a Wipo de Burgundia, monje del siglo XI que fue capellán de Conrado II, pero también se ha adjudicado a Notker Balbulus, Roberto II de Francia y Adán de San Víctor. 

Se trata de una de las cuatro secuencias medievales que se conservaron al hacer la unificación del misal tras el Concilio de Trento, pues antes de esta decisión pontificia varias fiestas o solemnidades contaban con secuencias propias y se podía escoger entre alrededor de 16 secuencias para la solemnidad de la Pascua. El misal de Pablo VI mantuvo su uso.

Diversas composiciones musicales se han preparado a lo largo del tiempo para el texto: hay composiciones renacentistas y barrocas, por ejemplo, de Busnois, Josquin, Lasso, Willaert, Hans Buchner, Palestrina, Byrd, Perosi y Fernando de las Infantas. Existen también algunos himnos luteranos derivados del Victimae Paschali Laudes, como Christ ist erstanden o Christ lag in Todesbanden.

El verso 10 ("Credendum est...") actualmente se omite (ya no se encuentra en la edición de 1923 del Liber usualis).

El texto en latín y castellano

Notas

Enlaces externos 
Texto latino en Wikisource
Artículo en la Enciclopedia católica (inglés)

Secuencias
Literatura de Alemania del siglo XI
Música para Pascua
Canto gregoriano